Hiltulansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hiltulansaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Hiltulansaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar